Вилли Гертье́ ван Аммелро́й (; род. 5 апреля 1944, Амстердам, Нидерланды), более известная как Вилле́ке ван Аммелрой () — нидерландская актриса, режиссёр и сценаристка.

Биография 
Виллеке ван Аммелрой родилась 5 апреля 1944 года в Амстердаме. С 20 ноября 1989 года она замужем за оперным певцом Марко Баккером. У неё есть дочь — Дениз Джанзи.

За свою карьеру, которая длится с 1966 года, Ван Аммелрой сыграла в более чем 70 фильмах и телесериалах. Она является обладательницей премий  (1995, 2000, 2001) и  (2009).

Фильмография

Режиссёр 
 1994 —  / De vlinder tilt de kat op
 2000 — Западный ветер / Westenwind

Сценаристка 
 1994 — Бабочка поднимает кошку / De vlinder tilt de kat op
 2000 — Марикен / Mariken

Примечания

Ссылки 

 
 Willeke van Ammelrooy (1944) — кадры из фильмов на сайте Virtual History Film

Актрисы телевидения Нидерландов